Biologia:
 Flora, conjunt de plantes d'un determinat biòtop
 Flora intestinal, conjunt de microorganismes que viuen a l'intestí
 Flora ruderal, tipus de plantes que inicien la colonització de terrenys alterats o degradats
 Mitologia:
 Flora (mitologia), deessa sabina incorporada al panteó romà que representava la potència vegetal
 Astronomia:
 Família Flora, conjunt d'asteroides establerta per l'astrònom japonès Kiyotsugu Hirayama
 (8) Flora, asteroide del cinturó d'asteroides
 Esport:
 FC Flora Tallinn, club de futbol de la ciutat de Tallinn (Estònia)
 Antropònims:
 Flora (nom), nom propi femení
 Flora Vilalta i Sospedra, mestra i política barcelonina
 Flora Sanabra i Villarroya, política igualadina
 Toponímia:
 Flora (Aude), municipi francès al departament de l'Aude (Llenguadoc-Rosselló)
 Flora (Illinois)
 Flora (Mississipí)
 Flora (Indiana)